Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Олена Лиховцева.

Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Анке Губер з рахунком 6–4, 6–1. Це була єдина перемога Селеш на турнірах Великого шолома після ножового поранення, якого зазнала під від глядача під час матчу на турнірі Citizen Cup 1993.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1996 в австралійському спорті
Тур WTA 1996